Susón puede referirse a:

Antropónimos
Enrique Susón, Heinrich Seuse o Suso, místico alemán del siglo XIV.
Diego de Susón y su hija Susana de Susón "la Susona", familia de judeoconversos sevillanos del siglo XV -véase Diego de Merlo-

Fitónimos
Susón real, nombre vulgar de la especie Senecio vulgaris.
Susones, nombre vulgar de la especie Artemisia absinthium.